Соревнования по тройному прыжку у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 30 августа и 1 сентября.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Квалификация 

Для попадания в финал спортсменкам необходимо было прыгнуть на 14,45 м (Q) или войти в число 12 лучших (q).

Финал

Ссылки 
 Тройной прыжок на сайте ИААФ

Тройной прыжок (женщины)